River Tweed ist der Name folgender Flüsse:

* Tweed (Nordsee), River Tweed, Fluss im englisch-schottischen Grenzgebiet
 River Tweed (River Sence), Nebenfluss des River Sence in Leicestershire, England

Siehe auch:
 Tweed River